Horvátország
Plat, falu Župa dubrovačka községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Szlovénia
 Plat, falu Mežica községben, Koroška régióban
 Plat, falu Rogaška Slatina községben, Savinjska régióban